Стерлинг Пенникс (англ. Sterling Pennix; 28 октября 1988), более известный как Hoodrich Pablo Juan — американский рэпер. Наиболее известен своей песней «We Don't Luv Em».

Карьера 
Пенникс начал свою карьеру в 2014 году после того, как он выпустил песню под названием «Go Get Money» и совместную песню с Peewee Longway под названием «African Diamonds». Он выпустил серию микстейпов в период с 2015 по 2017 год, а позже был подписан на лейбл Gucci Mane 1017 Records. Он привлёк внимание своим треком «We Don't Luv Em».

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Примечания 

Рэперы США
Рэперы, известные под псевдонимами